Osoby o tym nazwisku:
 Rusłan Nowykow − ukraiński piłkarz i trener
 Wałentyn Nowykow − ukraiński trener piłkarski